André Chadeau (1927-2017), administrateur et chef d'entreprise français. 
 Emmanuel Chadeau (1956-2000), historien français.
 Jean-Isaac Chadeau de la Clocheterie (1741-1782), seigneur de la Clocheterie.

Homonymie
Patronyme français